William Rowe est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1593), lord-maire anglais de Londres
 (1801-1859), juriste anglais à Ceylan
 (1819-1886), homme politique néo-zélandais
 (1820-1888), homme politique américain du Wisconsin
 (1860-1947), homme politique américain de l'Illinois
 (1867-1916), officier constabulaire irlandais
 (1882-1955), auteur et historien américain
 (1892-1972), joueur australien de cricket
William Earl Rowe (1894-1984), homme politique canadien en Ontario
 (1910-1955), artiste et éducateur américain
 (1913-1938), lanceur de javelot américain
William Oliver Rowe (1931-1992), ingénieur du son britannique
 (1931-2015), professeur américain de philosophie
William Neil Rowe (né en 1942), homme politique canadien de Terre-Neuve
 (né en 1947), historien et sinologue américain

Voir aussi
 (1788-1857), doyen de Cantorbéry

Rowe, William